Della Scala steht für:
 Scaliger, italienisches Herrschergeschlecht
 Della Scala (österreichisches Adelsgeschlecht)

Personen:

 Alboino della Scala († 1311), Herr von Verona 
 Antonio della Scala († 1388), Herr von Verona 

 Beatrice della Scala († 1384), Gemahlin von Bernabò Visconti und Herrin von Reggio

 Cansignorio della Scala (1340–1375), Herr von Verona 
 Fregnano della Scala († 1354), Condottiere und Aufständischer
 Guglielmo della Scala († 1404), Herr von Verona 

 Paolo Alboino della Scala († 1375), Herr von Verona  
 Nikodemus della Scala († 1443), italienisch-bayerischer Adliger, Fürstbischof von Freising

Siehe auch:
 Isola della Scala, Gemeinde in der Provinz Verona, Venetien, Italien
 Santa Maria della Scala (Begriffsklärung)